Рендо́н () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Рендон, Ана (род. 1986) — колумбийская лучница.
 Рендон, Хамес (род. 1985) — колумбийский легкоатлет.